Markos est un patronyme porté par les personnalités suivantes :

Imre Markos (né en 1908 et mort en 1960), était un joueur de football et entraîneur hongrois ;
Randa Markos (née en 1985), une pratiquante de MMA canadienne d'origine irakienne.

Markos